Leopold von Schrötter ist der Name von 
 Friedrich Leopold von Schrötter (1743–1815), preußischer Offizier und Minister
 Leopold Schrötter von Kristelli (1837–1908), österreichischer Arzt und Sozialmediziner